Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 1990 () прошёл в городе Вестерос (Швеция) с 1 по 7 апреля 1990 года. Турнир прошёл в 12-й раз. Швеция приняла женский чемпионат мира во 2-й раз. В Вестеросе турнир прошёл в 1-й раз. Одновременно там же прошел и чемпионат мира среди мужчин.

Участниками турнира стали семь европейских женских сборных, которые принимали участие в чемпионате Европы 1989 года, а также сборные Канады, США и Японии.

Чемпионом мира стала (в 1-й раз в своей истории) сборная Норвегии, победив в финале сборную Шотландии со счётом 4:2. Третье место заняли сборная Канады и сборную Дании (матч за 3-е место не проводился).

Впервые в чемпионате приняла участие сборная из Азии — сборная Японии

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

  Проходят напрямую в полуфиналы плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за 8—9 места.

Тай-брейк 
Поскольку сборные США и Франции набрали одинаковое количество побед, то для определение обладателей 8-го и 9-го места был проведен дополнительный матч.

 8:5

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1990

1990
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции
Спорт в Швеции в 1990 году
1990 год в кёрлинге
Апрель 1990 года
Международные спортивные соревнования в Вестеросе
Чемпионаты мира в Швеции